Pojistka je obecně zařízení, postup, metoda nebo smlouva, která chrání osobu nebo zařízení před následky poruch nebo neštěstí. Pojem se používá v následujících spojeních:

 v pojišťovnictví – potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojistníkovi
 mechanické pojistky:
 pojistka granátu
 pojistka zbraně
 olovník – pojistka parního kotle
 tavná pojistka – ochrana elektrických obvodů před nadproudem

Externí odkazy